

Geografia
 Prat – comune francese situato nel dipartimento della Côtes-d'Armor
 Avezac-Prat-Lahitte – comune francese situato nel dipartimento degli Alti Pirenei
 El Prat de Llobregat – comune spagnolo situato nella comunità autonoma della Catalogna
 Prat-Bonrepaux – comune francese situato nel dipartimento dell'Ariège
 Prat de Comte – comune spagnolo situato nella comunità autonoma della Catalogna
 Provincia Capitán Prat – provincia della Regione di Aysén nel Cile

Persone
 Alfonso Prat-Gay (1965) – economista e politico argentino
 Andreu Fontàs Prat (1989) – calciatore spagnolo
 Arturo Prat (1848-1879) – ufficiale della marina cileno
 Enric Prat de la Riba (1870-1917) – avvocato, giornalista, saggista e politico spagnolo
 Ferdinando Prat (1792-1862) – militare e politico italiano
 Ferdinando Prat (1916-1986) –  partigiano, politico ed educatore italiano
 Jean Prat (1923-2005) – rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 francese
 Louis Prat (... – ...) – schermidore francese
 Mercedes Prat (1880-1936) – religiosa spagnola

Altro
 Associació Esportiva Prat – società calcistica con sede presso El Prat de Llobregat, Spagna
 Base navale capitano Arturo Prat – base antartica cilena
 El Prat Estació – nodo di interscambio ferroviario situato nel comune di El Prat de Llobregat nella comarca del Baix Llobregat
 Estadio Cornellà-El Prat, noto come RCDE Stadium – stadio di calcio spagnolo dell'area metropolitana di Barcellona
 Noilly Prat – marchio di vermouth realizzato in Francia

Pagine correlate 
 Capitán Prat